Ревуха — название населённых пунктов на Украине:

 Ревуха — село в Изяславском районе Хмельницкой области.
 Ревуха — село в Летичевском районе Хмельницкой области.